Термін Православ’я може означати:

Східна православна церква
Орієнтальні православні церкви
Православ'я західного обряду

Іноді також плутають із:

Східне християнство (що включає як православні, так і католицькі церкви)
Ортодоксією